Plac Krasińskich (littéralement : Place Krasiński) est une place située dans le quartier Śródmieście (Centre-ville) à Varsovie.

Références

Liens externes 

Krasinskich